Ron Carter jazz-bőgős
 Ron Carter kosárlabdázó
 Ron Carter jégkorongozó